«I'm with You» () — третій сингл дебютного студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «Let Go». В США пісня вийшла 19 листопада 2002.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2002
Сингли 2002
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Англомовні пісні
Рок-пісні